Turnhoutse baan en Turnhoutsebaan (Intra Muros), benaming voor een aantal segmenten van de gewestweg N12 in België
Turnhoutsebaan (Goirle), straat in Goirle